Donji Banjevac
Gornji Banjevac